

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Krzaczki –  część  wsi Jasieniec Solecki w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Krzaczki – część wsi Kruszyna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna